Вологдино — название населённых пунктов.

Россия 
 Вологдино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Вологдино — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Даниловское сельское поселение, Вахтинский сельский округ).
 Вологдино — упразднённая деревня в Даниловском районе Ярославской области (Даниловское сельское поселение, Слободской сельский округ).